La Lorraine peut référer à : 

 La Lorraine, paquebot ; 
 La Lorraine, constructeur automobile disparu ; 
 La Lorraine, bière produite en Martinique ;
 , une marque française de motos historiques ; 
 , la plus grande boulangerie industrielle de Belgique ; 
 La Lorraine, société tchèque.